Egilbert ist der Name von

 Egilbert von Paris oder Agilbert von Paris (um 650–um 680), von 666 bis 680 Bischof von Paris
 Egilbert von Freising (um 970/975–1039), von 1005 bis 1039 Bischof von Freising
 Egilbert von Minden († 1080), ab 1055 Bischof von Minden
 Egilbert von Passau († 1065), Bischof von Passau
 Egilbert von Trier (um 1040–1101), Erzbischof von Trier
 Egilbert von Bamberg († 1146), Patriarch von Aquileia (seit 1129) und Bischof von Bamberg (1139–1146)

Siehe auch:
 Eilbert